Guarani EC (Ceará) - voetbalclub in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Guarani EC (Minas Gerais) - voetbalclub in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais